Hellenic Train — железнодорожная компания-оператор, которая в настоящее время осуществляет управление всеми пассажирскими и грузовыми перевозками на территории Греции, используя железнодорожную инфраструктуру Организации железных дорог Греции (OSE), которой принадлежат большинство железнодорожных сетей страны. Акционерное общество TrainOSE () образовано 19 декабря 2005 года как 100% дочерняя компания OSE. В 2007 году компания стала оператором всего железнодорожного транспорта OSE. В июле 2007 года завершено приобретение компании Proastiakos SA (оператора пригородной железной дороги в Афинах). В декабре 2008 года 100% акций компании переданы государству. В апреле 2013 года 100% компании переданы  (HRADF), члену холдинга Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP). В 2017 году 100% акций компании проданы итальянской группе Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) за 45 млн евро. 1 июля 2022 года компания сменила название на Hellenic Train. Hellenic Train управляет всеми железнодорожными услугами на территории Греции, однако не имеет в собственности своего подвижного состава. Весь транспорт компания получает по договору лизинга от компании OSE. Штаб-квартира находится в Афинах.

Hellenic Train выполняет 342 маршрута (пассажирские и грузовые поезда) в сутки. В 2016 году было перевезено 15,6 млн пассажиров, из них 10,1 млн на пригородных линиях и 5,5 млн на междугороднем сообщении. Всего было передано 1,1 млн т грузов. 

В 2016 году общая выручка компании от пассажирских и коммерческих перевозок достигла 120 млн евро, а прибыль — 3,3 млн евро.

В компании Hellenic Train работает 637 сотрудников, и она использует 1160 локомотивов, вагонов и платформ.

Компания является членом Регулирующего органа железных дорог Греции (RAS), созданного в 2010 году, Международного союза железных дорог (UIC), Сообщества европейских железных дорог и инфраструктурных компаний (CER), Международного комитета по железнодорожному транспорту (CIT) и Forum Train Europe (FTE).

Внутренние перевозки

Главные направления 

TrainOSE управляет тремя различными видами поездов: регулярные поезда (), экспресс-поезда () и поезда InterCity (IC).

Регулярные поезда это достаточно медленные поезда, с частыми остановками на всем протяжении маршрута. В то же время это самый дешевый способ перемещения по железной дороге. Экспресс-поезда являются более быстрыми и совершают меньше остановок, в основном в крупных населенных пунктах. Поезда InterCity — это самый быстрый и самый дорогой вид поездов в Греции. Стоимость билета на поезд InterCity как правило превышает в два или три раза стоимость проезда на регулярном поезде.

Пассажирские места похожи во всех классах в поездах дальнего следования. Бронирование билетов, бар и ресторан доступны в поездах дальнего следования и в поездах InterCity.
Нумерация поездов зависит от типа поезда. Регулярные поезда, а также пригородные электрички Проастиакос имеют номер из четырёх цифр. Экспресс-поезда имеют номера, состоящие из трёх цифр. А поезда InterCity нумеруются двумя цифрами, перед которыми стоит аббревиатура IC.

Следующая таблица показывает количество поездов на каждом направлении в будние дни по состоянию на август 2011 года:

Проастиакос 

Проастиакос () — система пригородных электричек компании TrainOSE, работающая на железных дорогах Афин и Салоников. Изначально для обслуживания Проастиакос была создана отдельная компания-оператор, однако впоследствии была объединена с TrainOSE. Инфраструктура, построенная специально для Проастиакос является собственностью Организации железных дорог Греции.

Проастиакос является относительно новым инфраструктурным проектом, открытым к началу Летних Олимпийских игр 2004 года. К началу Олимпийских игр были открыты линии между международным аэропортом Элефтериос Венизелос и Афинами на станции , около Олимпийского стадиона. В настоящее время Проастиакос обслуживает линии Пирей — Афины — Ано-Льосия; Ано-Льосия — международный аэропорт Элефтериос Венизелос; Ано-Льосия — Кьятон; Салоники — Лариса.

Подвижно состав состоит из моторвагонных поездов Siemens Desiro Class 600, которые применяются на электрифицированных участках пути, и поездов Stadler GTW 2/6 DMUs и MAN-2000 DMUs, которые используются на неэлектрифицированном участке пути Пирей — Афины — Ано-Льосия.

В Афинах Проастиакос сообщается с линией 1 Афинского метрополитена на станции Нерадзьотиса, с линией 2 на  и с линией 3 на станции Плакентиас.

Грузовые перевозки 
С декабря 2013 года ежедневные грузовые перевозки TrainOSE осуществляет по направлению Афины (Триасио,  в Аспропиргосе) — Салоники ( в Синдосе) и обратно.

Также осуществляются интермодальные перевозки из порта Нео-Иконио () в Пераме по линии  и из .

Также осуществляются нерегулярные внутренние и международные грузовые перевозки.

Международные перевозки 
С 13 февраля 2011 года из-за финансового кризиса все международные маршруты были отменены. Некоторые, однако, впоследствии были восстановлены. До массовой отмены поездов существовали следующие маршруты:
 Салоники — Скопье — Белград (маршрут восстановлен);
 Салоники — София — Бухарест (маршрут восстановлен до Софии; в Салониках организован удобный стыковочный рейс в Афинах, что обеспечивает транзит пассажиров из Софии в Афины);
 Салоники — Стамбул;
 Афины — София;

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Греции

Примечания 

Железнодорожный транспорт Греции
Железнодорожные компании
Компании Греции